William Thomas White est un nom pouvant désigner:

William Thomas White (1836-1925), maire québécois de Sherbrooke
William Thomas White (1866-1955), homme politique canadien de l'Ontario

Voir aussi

White, William Thomas